Marine Partaud (ur. 9 listopada 1994 w Poitiers) – francuska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W 2017 roku zadebiutowała w imprezie wielkoszlemowej podczas turnieju French Open w grze podwójnej. Startując w parze z Virginie Razzano odpadła w pierwszej rundzie.

W swojej karierze zwyciężyła w czterech singlowych i jedenastu deblowych turniejach rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA była sklasyfikowana na 398. miejscu w singlu (13 września 2021) oraz 328. w deblu (30 sierpnia 2021).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Francuskie tenisistki
Urodzeni w 1994
Ludzie urodzeni w Poitiers